Pfaffenhof ist der Name folgender Orte:

In Deutschland:
 Pfaffenhof (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Pfaffenhof (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Pfaffenhof (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern

In Österreich:
 Pfaffenhof (Gemeinde Raxendorf), Teil der Gemeinde Raxendorf, Bezirk Melk, Niederösterreich

Pfaffenhof bezeichnet auch:
 Pfaffenhof (Herxheim am Berg), denkmalgeschütztes Objekt, Teil des Pfaffenhofs in Herxheim am Berg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Pfaffenhofen